Gerszt ist der Familienname folgender Personen:
 Rita Gerszt (1898–1942), jüdische Kommunistin und Widerstandskämpferin
 Yzchok Gerszt (1901–1945), jüdischer Kommunist und Widerstandskämpfer